Lacsa - narodowe kostarykańskie linie lotnicze z siedzibą w San José. Są częścią sojuszu Grupo TACA.

Flota 
Stan na 1 stycznia 2010

Przypisy 

Kostarykańskie linie lotnicze